Alnwick steht für:
 Alnwick, Stadt im Norden von Northumberland, England
 Alnwick District, ehemaliges District in der Grafschaft Northumberland in England
 Alnwick Castle, Schlossanlage im englischen Alnwick, Northumberland
 Alnwick Castle (Schiff), 1917 versenkter Passagierdampfer
 Alnwick Garden, Komplex von Gartenanlagen bei Alnwick Castle, Northumberland, England

Alnwick ist der Familienname folgender Personen:
 Jak Alnwick (* 1993), englischer Fußballtorhüter
 Ben Alnwick (* 1987), englischer Fußballtorwart